Chateaubriand steht für:
 Chateaubriand (Fleisch), ein Fleischgericht der französischen Küche
 François-René de Chateaubriand (1768–1848), französischer Schriftsteller und Politiker

Siehe auch:
 Châteaubriant (Begriffsklärung)